Littérature
 Le Passe-muraille : nouvelle de Marcel Aymé, publiée en 1941 ;
 Le Passe-muraille : recueil de nouvelles de Marcel Aymé, édité en 1943, et titré d'après la première nouvelle.
Audiovisuel
Cinéma
 Le Passe-muraille : film de Jean Boyer sorti en 1951 et dont le vrai titre est Garou-Garou, le passe-muraille, avec Bourvil.
Télévision
 Le Passe-muraille : téléfilm de Pierre Tchernia diffusé en 1977, avec Michel Serrault ;
 Le Passe-muraille : téléfilm de Dante Desarthe produit en 2015, avec Denis Podalydès.

Sculptures
 Le Passe-muraille : sculpture de Jean-Bernard Métais à Luxembourg ;
  Le Passe-muraille, sculpture de Jean Marais située place Marcel-Aymé à Paris, France. 
Presse
 Le Passe-muraille : revue littéraire suisse romande fondée en 1992.

Voir aussi